Лева река може да се отнася за:

 Лева река, село в област Перник, България;
 Лева река, село в община Ресен, Северна Македония;
 Лева река, село в община Враня, Сърбия;
 Лиева риека, село в община Погрорица, Черна гора;
 Лиева река, село в община Сиеница, Сърбия;
 Лева, река във Врачанския балкан